ThinkFree Office é uma suíte de escritório escrito em Java que corre em plataformas Windows, Linux, Macintosh e Android.

Suítes de programas de escritório
Programas Unix
Programas para macOS
Programas para Windows